Артем Борисович Гостєв (20 грудня 1972, Харків, Українська РСР) — український дизайнер, режисер та креативний директор. Автор візуальної ідентифікації низки національних українських телевізійних каналів, логотипу та стилістики інформаційної програми «ТСН». У минулому, керівник творчого департаменту холдингу Inter Media Group.

Життєпис 

Артем Гостєв народився 20 грудня 1972 року у Харкові.

Освіта 

Закінчив Харківську Академію Мистецтв («червоний диплом»), факультет «Графічний Дизайн» (1994—1999). За фахом графічний дизайнер. Дипломна робота («Друкарня кольору на прикладі української абетки», 1999) — відзначена похвалою державної екзаменаційної комісії.

Аспірант студій післядипломної освіти у Вищій школі педагогіки у Варшаві, спеціалізація «Педагогіка та Цифрові Технології», 2021—2022.

Кар‘єра 

Стояв біля витоків оформлення телевізійного контенту та реклами, комерційного ТБ в Україні, оформлення програм для телеканалів «Приват-ТВ» та «Simon» (1994—1999).

Два роки пропрацював арт-директором на телевізійному продакшні в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

З 2004 по 2009 рік був старшим дизайнером телеканалу «1+1». Розробив логотип та стиль програми новин «ТСН», який залишається незмінним і до сьогодні. Також був автором стилістичного ребрендингу національного каналу «1+1». Основними кольорами стали, червоний та білий, замість колишнього синього кольору.

Персональні роботи Артема Гостєва двічі отримували нагороди однієї з найпрестижніших світових телевізійних премій Promax Awards (2007—2009). Серед них бренд-бук телеканалу «Кіно» (зараз «2+2»), який став переможцем Promax Awards (Нью-Йорк, США) у 2007 році. Вперше за всю історію телебачення оформлення українського каналу відзначено на рівні провідних світових каналів серед таких гігантів як BBC, CNN, MTV.

З 2009 по 2011 рік був керівником департаменту творчих проектів холдингу Inter Media Group. Артем Гостєв розробив та випустив в ефір оформлення телеканалів: Інтер, НТН, К1, К2, Enter-фільм, Піксель TV.

Також за свою кар'єру розробив логотипи, стиль та оформлення контенту іншим українським телеканалам: 1+1, Еспресо TV, Кіно, Бізнес, UBR, ZIK. Музичне оформлення більшості розроблених візуальних ідентифікацій було створено у співпраці з Ігорем Мельничуком та Павлом Крахмалєвим (група Брати Гадюкіни).

У 2011 році виступив автором оформлення конкурсу «Телетріумф».

На запрошення режисера Андрія Загданського (США), як колорист, брав участь у створенні документального фільму «Мій батько Євген», який зайняв численні призи у Європі та Америці (2010).

У 2012—2014 роках Гостєв був творчим керівником телеканалу UBR.

З 2015 по 2022 рік — арт-директор рекламного та event агентства «GoodMedia». Як арт-директор агенції брав участь у створенні циклу соціальних роликів про українську армію «Аеропорт», «Ти поруч, Віримо, Живемо», які посіли срібло та бронзу на Omni Awards (США) у 2015 році. Також взяв участь у оформленні документального фільму «Битва за Дніпро» (2014).

Для конкурсу Євробачення-2017 створив повний цикл всеукраїнської спонсорської компанії від кей-віжуалу до відеороликів, а також був режисером низки музичних візиток для конкурсу.

У 2020 році розробив бренд-бук української політичної партії «Слуга народу».

Є автором логотипу та стилю Українського військового забігу Military Run UA.

Виставки та нагороди 

1995 — виставка шрифтової графіки пам'яті І. Ф. Криворучка (Харківський художньо-промисловий інститут);
1996 — виставка найкращих плакатів (Міжнародне трієнале графіки та плакату «4-й Блок», Харків);
1996 — виставка харківських художників «Арт-ательє» (Будинок художника, Харків);
1997 — переможець 5-го СНД конкурсу дипломних робіт (Московський художньо-промисловий університет ім. С. Г. Строганова);
1998 — акція-перформанс «Деформація свідомості» (Харків);
1998 — виставка-акція «Афро-таврійські ворожіння» (галерея «Експо-88», Москва);
1998 — 3-й Міжнародний Артфестиваль («Український дім», Київ);
1998 — виставка «Володимир + Володимир» (Севастопольський художній музей);
1999 — виставка «Ультрафіолетовий живопис» (галерея «Совіарт», Київ);
1999 — переможець фестивалю реклами EPICA, Україна, Київ. Календар Жалюзі;
1999 — 4-й Міжнародний Артфестиваль («Український дім», Київ);
2000 — виставка «Перший блін» (Арт-директор клуб, Київ);
2001 — виставка екологічних плакатів (Музей-галерея «4-й Блок», Харків);
2003 — виставка «4-й блок», (Харків);
2005 — Євразійська гільдія теледизайнерів (Зовнішність телеканалу 2005 року) 1+1;
2005 — PromaxBDA, Dubai;
2006 — PromaxBDA, Dubai, London;
2007 — Телетріумф у номінації «Телевізійний дизайн»;
2007 — Associate Membership PromaxBDA;
2007 — Переможець всесвітнього конкурсу PromaxBDA NY у номінації «Ідентифікація та брендбук». (Брендбук телеканалу «Кіно»);
2008 — Телетріумф у номінації «Телевізійний дизайн»;
2008 — PromaxBDA, NY, Barcelona;
2009 — PromaxBDA, NY. 3 місце на всесвітньому конкурсі. (Календар телеканалу «1+1»);
2011 — Телетріумф;
2011 — персональна виставка галерея M17 (Київ);
2015 — Omni Awards, срібло та бронза в категорії «Некомерційні проекти та драма»;
2018 — WOW DONE AWARDS, золото у номінації Social & Charity; срібло у номінації Non-alcoholic drinks (Jacobs Україна, спонсор Євробачення-2017);
2021 — співавторство та візуальний супровід доповіді «Вінценз» на науковій конференції (Краків).

Особисте життя 

Батько — Гостєв Борис Дмитрович, дизайнер, художник зі скла. У минулому член Всесоюзної Художньої Ради;
Мати — економіст;
Дружина — Гостєва Марія, українська дизайнерка, арт-директорка. Засновниця рекламного event агенції Art-Leo (Польща);
Дочка — Анастасія, український дизайнерка, режисерка, блогерка, лінгвістка, експертка з культури Південної Кореї;
Син — Лев.

Примітки 

Уродженці Харкова
Випускники Харківської державної академії дизайну та мистецтв
Українські дизайнери
Українські режисери
1+1